Cirey ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Cirey im Département Haute-Saône

mit Namenszusatz:
Cirey-lès-Mareilles im Département Haute-Marne
Cirey-lès-Pontailler im Département Côte-d'Or
Cirey-sur-Blaise im Département Haute-Marne
Cirey-sur-Vezouze im Département Meurthe-et-Moselle